La saison 1991-1992 est la dix-septième saison de la SM-Liiga.

Le JYP Jyväskylä remporte la saison régulière mais est battu en séries éliminatoires par le Jokerit Helsinki qui devient ainsi champion de Finlande.

Déroulement 
Les douze équipes de la division élite jouent chacune un total de 44 matchs lors de la saison régulière. Une victoire rapporte deux points, un match nul un point et une défaite aucun point. Les six premières équipes sont qualifiées pour les séries éliminatoires, les deux premières étant exemptées de .

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Classement 

Le JoKP Joensuu est relégué et est remplacé par le Kiekko-Espoo.

Meilleurs pointeurs 
Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Séries éliminatoires 
Les quarts de finale se jouent au meilleur des trois rencontres, les demi-finales en cinq confrontations et la finale en sept matchs. Le match pour la troisième place se joue en une seule rencontre.

Trophées et récompenses

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Finlande de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1991
Hockey sur glace en 1992
1991 en Finlande
Sport en Finlande en 1992